Adelsgraben ist ein Gewässername:

 Adelsgraben (Brehmbach), rechter Zufluss des Brehmbachs in Gissigheim, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Adelsgraben, Unterlaufname des Weilbach (Main), rechter Zufluss des Mains vor Flörsheim am Main, Main-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Adelsbach